Servius Sulpicius Galba är ett namn som burits av flera romare:

* Servius Sulpicius Galba (pontifex), romersk politiker och präst, edil 209 f.Kr.
 Servius Sulpicius Galba (praetor 187 f.Kr.), romersk politiker
 Servius Sulpicius Galba (konsul 144 f.Kr.), romersk politiker 
 Servius Sulpicius Galba (konsul 108 f.Kr.), romersk politiker
 Servius Sulpicius Galba (praetor 54 f.Kr.), romersk politiker och militär

Se även 
 Galba (Lucius Livius Ocella Servius Sulpicius Galba), romersk kejsare